Meiler steht für:

 Meiler (Ofen), allgemein ein temporärer Ofen ohne eigene tragende Struktur
 Kohlenmeiler, ein Verfahren zur Holzkohlegewinnung
 Biomeiler, ein Haufen biogenen Materials zur Gewinnung von Verrottungswärme
 Atommeiler, umgangssprachlich für Kernreaktor
 Meiler (Rennpferd), ein Rennpferd, spezialisiert auf mittlere Distanzen (abgeleitet von der Längeneinheit Meile)

Meiler ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Meiler (* 1974), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Josef Meiler (1776–1835), deutsch-österreichischer Theatermaler
 Karl Meiler (1949–2014), deutscher Tennisspieler und -trainer
 Lukas Meiler (* 1995), deutscher Radrennfahrer
 Oliver Meiler (* 1968), Schweizer Italien-Korrespondent, u. a. für die Süddeutsche Zeitung
 Simona Meiler (* 1989), Schweizer Snowboarderin

Siehe auch:
 Mailer (Begriffsklärung)
 Meyler
 Ziegelmeiler